Брајтбрун може бити:

 Брајтбрун (Доња Франконија), општина у округу Хасберге, у њемачкој покрајини Баварска.
 Брајтбрун ам Кимзе, општина у округу Розенхајм, у њемачкој покрајини Баварска.